Esistono più comuni francesi con questo nome

Margon – Eure-et-Loir
Margon – Hérault